Boardman, angol családnév

 Amerikai Egyesült Államok
 Boardman (Észak-Karolina)
 Boardman (Florida)
 Boardman (Ohio)
 Boardman (Oregon)
 Boardman (Wisconsin)

 Boardman-hegy – hegy a kaliforniai Diablo-hegyláncban
 Boardman-patak – patak az idahói Camas megyében
 Boardmani repülőtér – repülőtér az oregoni Boardmanben